

Sigle 
 MWF – acronimo per il Merano WineFestival

Codici 
 MWF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Naone, Maewo, Vanuatu
 mwf – codice ISO 639-3 della lingua murrinh-patha